Катарина Јагелонска (Краков, 1. новембар 1526- Стокхолм, 16. септембар 1583) је била супруга Јуана III и краљица Шведске. Била је кћерка Жигмунда Пољског и Боне Сфорца.

Породично стабло 

Рођени 1526.
Умрли 1583.
Династија Јагелон